

Alimenti
Susanna  – nome di un formaggino prodotto dalla Kraft Foods

Astronomia
542 Susanna  – asteroide della fascia principale

Cinema
Susanna (I Am Suzanne) – film del 1933 diretto da Rowland V. Lee
Susanna! (Bringing Up Baby) – film del 1938 diretto da Howard Hawks, con Katharine Hepburn e Cary Grant
Susanna tutta panna – film di coproduzione italiana e spagnola del 1957, diretto da Steno

Musica
Susanna  – oratorio di George Frideric Handel
Susanna  – canzone di Adriano Celentano contenuta nell'album I miei americani
Susanna  – canzone di Vasco Rossi
Susanna – nome d'arte di Susanna Wallumrød,  cantante norvegese

Onomastica
Susanna  – nome proprio di persona italiano femminile

Pubblicità
Susanna Tuttapanna – personaggio della pubblicità, protagonista di una serie di caroselli degli anni sessanta

Religione
Susanna  – figura del Libro di Daniele, nota per la vicenda di "Susanna e i vecchioni"
Susanna  – discepola di Gesù